Чжай Цзюнь (род. в декабре 1954 г., пров. Хэбэй) - китайский , заместитель министра иностранных дел КНР (2009–2014), посол Китая в Ливии (1997-2000), с января 2014 года посол Китая во Франции и Монако.

Биография 

В 1975-1980 гг. референт Службы перевода МИД КНР.
В Департаменте стран Западной Азии и Северной Африки МИД КНР: в 1985-1992 гг. работник, в 1996-1997 гг. советник, в 2000 году заместитель, в 2003-2006 гг. директор.
В 2001-2003 гг. начальник Управления по работе с дипломатическими представительствами за рубежом.

Член посткома Чжэньцзянского (пров. Цзянсу) горкома КПК (2000-2001).

С 2006 года помощник, в 2009–2014 годах заместитель министра иностранных дел КНР. Курировал отношения со странами Западной Азии, Северной Африки, отношения с африканскими странами, работу с прессой.

За границей: в 1980-1985 гг. сотрудник посольства КНР в Йемене, в 1992-1996 гг. первый секретарь, советник посольства КНР в Королевстве Саудовская Аравия. В 1997-2000 гг. посол КНР в Ливии.

С января 2014 года посол Китая во Франции и Монако.

Женат, есть сын.

Ссылки 

 , 

Послы Китая в Ливии
Послы Китая во Франции